Жюлі Алар-Декюжі була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Домінік Ван Рост виграла титул, перемігши у фіналі Маріанн Вердел-Вітмаєр з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Олена Лиховцева (2-ге коло)
  Руксандра Драгомір (1-ше коло)
  Лінда Вілд (1-ше коло)
  Барбара Шетт (1-ше коло)
  Сільвія Фаріна (1-ше коло)
  Ші-тін Ван (чвертьфінал)
  Флоренсія Лабат (2-ге коло)
  Забіне Гак (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 ANZ Tasmanian International 1997 Draw 

одиночний розряд